Mastroberardino ist der Name von:

 Mastroberardino (Weingut), historisches italienisches Weingut nahe Atripalda 

sowie der Familienname von:
 Nicola Mastroberardino (* 1978), Schweizer Theater- und Filmschauspieler
 Pier Giorgio Mastroberardino (* vor 1980), italienischer Zell- und Molekularbiologe, Forschungsleiter am Erasmus University Medical Center, Rotterdam